Середка — название населённых пунктов:

Россия 
 Середка — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Середка — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Серёдка — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Серёдка — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Серёдка — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Середка — село в Псковском районе Псковской области.
 Середка — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Середка — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Середка — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.